Bernard Le Blond (1957) – hockeista su ghiaccio francese
 Désiré Médéric Le Blond (1812-1886) – politico francese
 Francis Celeste Le Blond (1821-1902) – politico statunitense
 Guillaume Le Blond (1704-1781) – matematico francese
 Jean Le Blond (1956) – hockeista su ghiaccio francese
 Jean-Baptiste Alexandre Le Blond (1679-1719) – architetto francese
 Louis Charles Vincent Le Blond de Saint-Hilaire (1766-1809) – generale francese
 Maurice Le Blond (1877-1944) – giornalista e scrittore francese